Tomić je prezime koje se pojavljuje kod Hrvata i kod Srba. Prema rasprostranjenosti u Hrvatskoj se nalazi na trinaestom i u Srbiji na devetnaestom mjestu. Prezime je izvedeno iz osobnog imena Toma (skraćeni oblik od Tomaš ili Tomislav) i dodavanja sufiksa -ić.

Poznati ljudi

A  
Anica Tomić (1980. – ), hrvatska kazališna redateljica i glumica
Ante Tomić (1970. – ), hrvatski književnik i novinar
Ante Tomić (košarkaš) (1987. – ), hrvatski košarkaš
Ante Tomić (nogometaš) (1983. – ), hrvatski nogometaš
Ante Tomić (nogometaš Splita) (19??. – 19??.), hrvatski nogometaš

B 
Bernard Tomić (1992. – ), australski tenisač

C 
Celestin Tomić (1917. – 2006.), franjevac konventualac i bibličar

D 
Dražan Tomić (1974. – ), bivši njemački košarkaš

F 
Fabjan Tomić (1995. – ), hrvatski nogometni vratar
Franjo Tomić (1936. – ), hrvatski agronom i akademik

H 
Helena Sablić Tomić (1968. – ), hrvatska akademska

I 
Ivan Tomić (1976. – ), srpski nogometaš
Ivo Tomić (1929. – 1992.), hrvatski reporter i športski novinar

J 
Jaša Tomić (1856. – 1922.), srpski novinar, političar i književnik
Josip Eugen Tomić (1843. – 1906.), hrvatski književnik

K 
Kristina Tomić (1995. – ), hrvatska taekwondoašica

Lj 
Ljubica Tomić Kovač (1936. – ), hrvatska i bosanskohercegovačka književna povjesničarka

M 
Milan Tomić (1929. – 2013.), hrvatski antifašistički borac
Milan Tomić (košarkaš) (1973. – ), srpsko-grčki košarkaš
Mijat Tomić (prije 1610. – 1656.), hrvatska povijesna ličnost

N 
Novak Tomić (1936. – 2003.), srpski nogometaš i jugoslavenski reprezentativac

P 
Paško Tomić (1969. – ), hrvatski bivši košarkaš

S 
Sonja Tomić (1947. – ), hrvatska književnica, prevoditeljica i ilustratorica

T 
Toma Tomić (19??. – 19??.), hrvatski nogometaš
Tomislav Tomić (1960. – ), bosanskohercegovački književnik

V 
Vesna Ćuro-Tomić (1954. – ), hrvatska autorica
Vjekoslav Tomić (1983. – ), hrvatski nogometaš

Z 
Zoran Tomić (1966. – ), hrvatski akademski

Vidi još 
Jaša Tomić (Sečanj, Srbija)
Milan Tomić

Izvori 

Hrvatska prezimena
Srpska prezimena